Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bret Garnett e Tobias Svantesson che hanno battuto in finale Jan Apell e Peter Nyborg 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Charles Beckman /  Jeff Brown (primo turno)
 Francisco Montana /  Kenny Thorne (quarti di finale)

 Steve DeVries /  Matt Lucena (primo turno)
 Bret Garnett /  Tobias Svantesson (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1992